El nombre Borís Berezovski puede referirse a varias personas:

 Borís Berezovski, pianista ruso;
 Borís Berezovski, empresario ruso.